Elverfeld oder Elverfeldt steht für:

 Elverfeldt (Adelsgeschlecht), rheinisch-westfälisches Adelsgeschlecht, Namensträger siehe dort
 Elverfeldt genannt von Beverfoerde zu Werries, westfälisches Adelsgeschlecht, ein Zweig des vorigen Geschlechtes

Personen:
 Alexander von Elverfeldt (1929–2018), deutscher Land- und Forstwirt sowie Verbandsfunktionär und Autor
 Clemens August von Elverfeldt zu Steinhausen (1732–1783), Kurkölnischer Kämmerer und Domherr in Münster und Hildesheim
 Harald von Elverfeldt (1900–1945), deutscher Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Hubertus Freiherr von Elverfeldt (1902–1977), deutscher Politiker (CDU), MdL
 Jonas von Elverfeld (um 1550–nach 1611), deutscher Lyriker
 Maximilian von Elverfeldt (1763–1831), Landrat des Kreises Paderborn (1817–1830) 
 Sven Elverfeld (* 1968), deutscher Koch
 Werner August von Elverfeldt (1740–1814), Domherr in Münster und Hildesheim
 Wilhelm von Elverfeldt († 1625), Domherr in Münster